Papirus Oxyrhynchus 208 + 1781, oznaczany symbolem  (według numeracji Gregory-Aland), ε 02 (von Soden) – grecki rękopis Nowego Testamentu spisany na papirusie, w formie kodeksu. Jest jednym z rękopisów odkrytych w Oxyrhynchus. Paleograficznie datowany jest na początek III wieku. Zawiera fragmenty Ewangelii Jana. Pod względem tekstualnym jest bliski dla Kodeksu Synajskiego, jednak z pewnymi wyjątkami.

Opis 
Zachowały się fragmenty trzech kart rękopisu. Zachowany tekst Ewangelii Jana zawiera wiersze 1,23-31.33-40; 16,14-30; 20,11-17.19-20.22-25. Pisany jest jedną kolumną na stronę, 27 linijek na stronę. Rozmiary kart wynoszą 12,5-13 na 25 cm.

Rękopis sporządzony został przez rękę wprawioną w pisaniu dokumentów, okrągłą, prostą uncjałą średniej wielkości. Nomina sacra pisane są skrótami (ΙΗΝ, ΙΗΣ, ΠΡ, ΠΡΑ, ΠΡΣ, ΘΥ), z wyjątkiem ανθρωπος, które jest pisane pełną formą.

Skryba miał tendencję do skracania, zwłaszcza do opuszczania zaimków i spójników jeżeli te nie są konieczne.

Tekst

Skrybowie i korektorzy 
W Jan 1,38 "οι δε" zostało dodane ponad linią tekstu; αυ zostało zakwestionowane przy pomocy kropek ponad literami.

W Jan 16,19 "ο" zostało dodane ponad linią tekstu.

W Jan 16,29 αυτω zostało dodane ponad linią tekstu.

W Jan 20,19 και zostało dodane ponad linią tekstu.

Tekstualny charakter 
W Jan 1,34 wspiera wariant ὁ ἐκλεκτός stosowany przez rękopisy 106, א, b, e, ff2, syrc, s.

W Jan 16,17 w linii 7 na stronie recto drugiego fragmentu pojawia się dość duża przerwa sugerująca jakiś dodatkowy materiał.

W Jan 16,20 zamiast λυπηθησεσθε stosuje λουπηθησεσθε, w 16,21 λυπην zamienia na λοιπην. W 16,27 jako jedyny rękopis omija εγω, w 20,19 skryba opuszcza και.

Tekst linii 19 na trzeciej karcie na stronie recto (Jan 20,16), ze względu na uszkodzenie fragmentu, jest trudny w rekonstrukcji. Grenfell i Hunt zauważyli że nie ma tu miejsca na tradycyjny tekst ο λεγεται διδασκαλε ponieważ linia musiałaby wówczas pomieścić 34 litery (o siedem za dużo). Grenfell i Hunt odrzucili inny możliwy wariant κε διδασκαλε, który prezentuje Kodeks Bezy (możliwość konflacji i zaproponowali samo tylko κε, pomimo iż nie występuje on w żadnym znanym rękopisie greckim, ale jest wspierany przez starołacińskie Domine występujące w rękopisach Codex Vercellensis i Codex Usserianus I. Nie zdecydowali się jednak na wprowadzenie tego wariantu do rekonstruowanego tekstu tekstu:
 αρω [λεγει αυτη ιης μαριαμ στραφει
 [σα εκεινη λεγει αυτω εβραιστι ραβ
 β[ουνι . . . . . . . . . . . λεγει αυτη ιης

Wszyscy krytycy tekstu są zgodni że przestrzeń jest za krótka by pomieścić tradycyjne ο λεγεται διδασκαλε (Jan 20,16) ale κε jest za krótkie i nie jest wspierane przez żaden grecki rękopis. Elliott i Parker zasugerowali inny wariant ο λεγεται κε. Tę rekonstrukcję poparł Peter Head. Comfort zaproponował κε μου pomimom iż ten wariant nie jest wspierany przez żaden grecki rękopis. Jest on pokrewny dla κε διδασκαλε Kodeksu Bezy oraz starołacińskiego Magister Domine albo Domine i tym samym wpisuje się w tradycję tekstu zachodniego.

Grecki tekst rękopisu reprezentuje tekst zachodni. Aland określił go jako "normal text" i umieścił go w I kategorii Alanda. Jest to błąd Alanda, ponieważ do I kategorii wliczane są tylko rękopisy reprezentujące czysty tekst aleksandryjski, ten natomiast rękopis reprezentuje tekst zachodni, dla którego Aland przeznaczył IV kategorię. Comfort zwraca uwagę na niekonsekwencję i zapytuje czy to dlatego, że tekst rękopisu ma "normalną" liczbę błędów i sobie tylko właściwych wariantów tekstowych.

Tekst rękopisu stoi w bliskiej relacji do Kodeksu Synajskiego, z którym kilkakrotnie łączy się przeciwko Kodeksowi Watykańskiemu (np. Jan 1,27.34; 16,22.27.28; 20,25). Pokrewieństwo tekstualne z Kodeksem Synajskim zostało niestety zatarte przez "mutilation".

Historia rękopisu 
Rękopis został odkryty w 1895 roku przez Grenfell i Hunt w Oksyrynchos w Egipcie. Pierwsza i trzecia karta kodeksu została opublikowana w Oxyrhynchus Papyri Part II (1899). Zostały one oznakowane jako Oxyrhynchus 208. Gregory umieścił go pod numerem 5 na swojej liście rękopisów papirusowych NT. Druga karta kodeksu zawierająca tekst Jana 16,14-30 została opublikowana w 1922 roku jako Oxyrhynchus 1781.

Rękopis był badany przez Hunta, Grenfella, Wessely, Schofielda, Comforta i Barretta.

Obecnie rękopis przechowywany jest w British Library (Inv. nos. 782, 2484) w Londynie.

Zobacz też 
 Lista kodeksów papirusowych Nowego Testamentu

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

Manuskrypty biblijne z III wieku
Papirus 0005
0208